Darkhad (peuple)
Darkhad (cheval)

Voir aussi